Рейн Тоомас Этрук (, 22 марта 1938, Таллин — 11 сентября 2012, Таллин) — эстонский шахматист, трёхкратный чемпион Эстонии по шахматам, мастер спорта СССР (1964).

Биография 
В 1954 и 1955 годах становился чемпионом Эстонской ССР по шахматам среди школьников.

В составе сборной Эстонской ССР участник командных чемпионатов СССР. В 1958 и в 1967 гг. получал малую золотую медаль за лучший результат на доске. В 1962 году получил малую серебряную медаль за 3-й результат на доске.

На чемпионатах Эстонской ССР по шахматам в общей сложности завоевал 9 медалей: три золотые (1965, 1969, 1973), три серебряные (1964, 1966, 1970) и три бронзовые (1962, 1967, 1968). В 1974 и 1990 годах первенствовал в чемпионате Эстонии по блицу.

Участвовал в сильном по составу таллинском турнире 1969 г. В 1971 году на представительном шахматном турнире в городе Пярну занял шестое место.

В составе сборной Эстонии участвовал в международных матчах со сборными Финляндии (2001 г., ничья с К. Консалой) и Латвии (2002 г., ничья с В. Ф. Кирилловым).

Окончил филологический факультет Тартуского государственного университета.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Рейна Тоомаса Этрука  на сайте 365chess.com
 Личная карточка Рейна Тоомаса Этрука на сайте OlimpBase.org (Командные чемпионаты СССР по шахматам)
 Личная карточка Рейна Тоомаса Этрука на сайте OlimpBase.org (Командные кубки СССР по шахматам)

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии
Выпускники Тартуского университета